El nombre Yamabe puede referirse a:

 Toshiro Yamabe (1926—2000), jugador de go japonés; o
 Yamabe no Akahito (700—736), poeta japonés.